Зорька:

 Зорька — уменьшительно-ласкательное название зари или раннего утра.

Топоним

Белоруссия 
 Зорька — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Зорька — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Зорька — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Зорька — деревня в Березинском районе Минской области.
 Зорька — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Зорька — посёлок в Узденском районе Минской области.
 Зорька — деревня в Червенском районе Минской области.
 Зорька — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.
 Зорька — деревня в Глусском районе Могилёвской области.
 Зорька — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Зорька — посёлок в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Зорька — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Зорька — деревня в Усть-Таркском районе Новосибирской области, упразднена в 1977 г.
 Зорька — посёлок в Ряжском районе Рязанской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Зорька — исчезнувшее село в Белогорском районе.

Другое 
 Зорька (бабочка)
 Зорька (растение)
 Зорька (газета) — детская газета в Белоруссии.

См. также 
 Зорьки